2 je lahko:

 leto 2 
 leto 2 pr. n. št. 
 število 2
 2. polk
 2. brigada
 2. divizija
 2. korpus
 2. armada
 2. armadna skupina
 2 Pallas - asteroid
 U-2 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-2 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-2 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-2 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-2 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-2 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 Iljušin Il-2
 I-2 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 2 - film
 M2